«Frank» — перший студійний альбом британської співачки Емі Вайнгауз. Випущений 20 жовтня 2003 року лейблом Island.

Списки композицій

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 
 Frank  на сайті Discogs.
 Frank  на сайті Metacritic.

Музичні альбоми 2003
Альбоми Емі Вайнгауз
Альбоми Island Records
Жовтень 2003